Espino prieto puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rhamnus lycioides; o
 el nombre común de la planta Rhamnus oleoides.